Na música
 Forever (álbum de Spice Girls)
 Forever (canção de Chris Brown)
 Forever (canção de Drake)
 Forever (canção de Kiss)
 Forever (canção de Mariah Carey)
 Forever (canção de Papa Roach)

No cinema
 Forever (1921) — filme mudo
 Forever (1991) — produção ítalo-brasileira dirigida por Walter Hugo Khoury

Na literatura
 Forever... — romance de Judy Blume

Na televisão
 Forever (série de televisão) — série de televisão estadunidense 

Outros usos
Forever (perfume)
Forever (Selena) — perfume

Desambiguações de música
Desambiguações de cinema
Desambiguações de televisão